Ирина Владимировна Мистюкевич () — российская легкоатлетка. Участница XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее. Завершив спортивную карьеру работает специалистом по кадрам.

Биография 
Ирина Владимировна Мистюкевич родилась 17 июня 1977 года в городе Кургане Курганской области в семье тренера Владимира Ивановича и инженера-технолога завода «Курганстальмост» Татьяны Яковлевны. 

Училась в школе № 29 города Кургана, окончила школу № 53 имени А. А. Шараборина в Кургане. В 1994 году окончила Курганское училище олимпийского резерва с золотой медалью. В 1994 году поступила в Курганский государственный университет на факультет психологии, валеологии и спорта, в 1999 году с отличием его окончила.

Выступала за ФСО "Профсоюзы" Россия.

В 2006 году окончила факультет менеджмента Сочинского государственного университета туризма и курортного дела.

Работала специалистом по кадрам в филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Работает специалистом по кадрам в ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», город Нижний Новгород.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России, 2003 год
 Мастер спорта России международного класса, 1999
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Достижения 
  — Юношеское первенство СНГ (Липецк, 1991);
  — Соревнования «Дружба» (Брянск, 1992);
  — Командные соревнования (Германия, 1996);
  — Чемпионат Европы среди юниоров (Венгрия, 1995);
  — Кубок Европы (Англия, 2000);
  — Кубок Европы (Германия, 2001);
  — Кубок Европы (Франция, 2002);
  — Чемпионат России среди молодежи (1999);
  — Международные соревнования из серии «Гран-При» (1999);
  — Чемпионат России (2000);
 14 (sf) — Участница XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее (2000, Австралия);
  — Чемпионат России (2001);
 16 (q) — Участница чемпионата мира (2001);
 27 (q) — Участница чемпионата Европы (2002).

Семья 
Ирина замужем за легкоатлетом, дочери: Елизавета (род. 2009), Екатерина (род. 2013), Софья (род. 2016).

Ссылки 
 
 
 Ирина Мистюкевич
 Гордость Курганского училища олимпийского резерва
 Лучшие выпускники школы #53
 Интервью с Ириной Мистюкевич

Примечания 

Бегуны на средние дистанции России
Выпускники Курганского государственного университета
Выпускники Сочинского государственного университета
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Персоналии:Нижний Новгород